Сражение при Капольне (венг. Kápolnai csata) — одно из сражений войны за независимость Венгрии 1848—1849 г.г., в ходе которого австрийские императорские войска фельдмаршала Виндишгреца нанесли поражение венгерской революционной армии генерала Дембинского. Сражение произошло 26—27 февраля 1849 года в северной Венгрии. 

В середине февраля 1849 г. венгерский главнокомандующий генерал Дембинский сконцентрировал основную часть венгерской армии (36 000 человек и 136 орудий) у Мишкольца. Узнав о продвижении австрийской армии Виндишгреца (30 000 человек и 165 орудий), Дембинский решил остановить их на берегу реки Тарны. Выбранная позиция оказалась слишком далеко от основных сил венгерской армии, и к 26 февраля туда прибыли только около 17 тыс. человек. В составе венгерской армии воевали итальянские и польские добровольцы. 

Около полудня 26 февраля венгерский генерал Пельтенберг переправился через Тарну и в лесу у Альдебро завязал бой с австрийцами генерал-майора Коллоредо. Сначала ни одна из сторон не могла добиться решающей победы, но Коллоредо получил подкрепления, и Пельтенбергу пришлось отступить и переправиться через Тарну под австрийским огнём. Он разрушил мосты на реке, опустошил Альдебро и Фельдебро и отступил в направлении Керексенда. Австрийская армия заняла лес, но не пересекла Тарну и не заняла Альдебро и Фельдебро. Тем временем прибыл Дембинский и приказал Пельтенбергу вернуть свои части в две деревни, что на следующее утро тот и сделал. Ночью австрийцы Шлика без боя овладели проходом Сирок и подошли с севера к Верпеле, что ухудшило положение венгерской армии.

Сражение продолжилось 27 февраля. Австрийцы направили главный удар на Каполну, лежащую южнее Альдебро и Фельдебро, стремясь смять левый фланг венгров. Дембинский, в свою очередь, стремился организовать контрудар на севере, чтобы выбить Шлика из Верпеле. Клапка безуспешно пытался отбить деревню. Подошедший венгерский корпус Гёргея в течение трех часов отражал удар австрийцев на плато к востоку от Верпеле, но был вынужден отступить. В центре и на южном крыле Дембинский в 13:00 также решил прекратить бой и отдал приказ на отступление.   

Потери венгров составили 1800 человек, в плен попало около 500–600 человек.

Венгерские войска были недовольны генералом Дембинским после поражения. На встрече в Тисафюреде 3 марта они вынудили присутствовавшего правительственного уполномоченного Берталана Семере отстранить польского генерала и вместо этого доверить верховное командование генералу Артуру Гёргею.

Примечания

Литература 
 Friedrich Jakob Heller von Hellwald: Der Winter-Feldzug 1848–1849, Leopold Sommer Wien 1851, S. 310–314.
 Anatole Wacquant: Die ungarische Donau-Armee 1848–49, Schlesische Buchdruckerei, Kunst- u. Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender, Breslau 1900, S. 131 f.
 Nobili, Johann. Hungary 1848: The Winter Campaign. Edited and translated Christopher Pringle. Warwick, UK: Helion & Company Ltd., 2021.
 Капольна (Kapolna) Революция 1848-49 в Венгрии.

Сражения по алфавиту
Венгерская война
Сражения Венгрии
Сражения Австрии
Сражения 1849 года